Nationale Unesco Commissie (Nederland)
 Nationale Unesco Commissie (Filipijnen)